Бабаков — русская фамилия; имеет женскую форму Бабакова.

Известные носители 
 
 Бабаков, Алексей Иванович (1924—1988) — машинист комбайна, Герой Социалистического Труда.
 Бабаков, Виталий Викторович (род. 1972) — Герой Российской Федерации.
 Бабаков, Иван Михайлович (1890—1974) — украинский советский математик.
 Бабаков, Павел Фёдорович (1946—1994) — российский певец, актёр.

Бабакова 
 Бабакова, Инга Альвидасовна (в девичестве Буткус; род. 1967) — украинская легкоатлетка.
 Бабакова, Татьяна Анатольевна (род. 1948) —  советский и российский учёный-педагог.